A República dos Piratas é a nomenclatura para a base ou reduto de uma confederação solta dirigida por corsários que se tornaram piratas em Nassau, na ilha de New Providence, nas Bahamas, por cerca de onze anos, de 1706 a 1718. Embora não seja um estado ou república em um sentido formal, era governado por seu próprio “ Código de Conduta ” informal. As atividades dos piratas causaram estragos no comércio e na navegação nas Índias Ocidentais, até que o governador Woodes Rogers chegou a Nassau em 1718 e restaurou o controle britânico.

História 
A era da pirataria nas Bahamas começou em 1696, quando o corsário Henry Every trouxe seu navio, o Fancy, carregado de tesouros por saquear navios comerciais indianos para o porto de Nassau. Todos subornavam o governador Nicholas Trott com ouro e prata e com a própria fantasia, ainda carregados com 50 toneladas de presas de elefante e 100 barris de pólvora. Isso estabeleceu Nassau como uma base onde os piratas poderiam operar com segurança, embora vários governadores fizessem regularmente um show para suprimir a pirataria. Embora os governadores ainda estivessem no comando legal, os piratas se tornaram cada vez mais poderosos.

A era do verdadeiro controle pirata ocorreu quando uma frota franco - espanhola combinada atacou Nassau em 1703 e novamente em 1706; a ilha foi efetivamente abandonada por muitos de seus colonos e deixada sem a presença do governo inglês. Nassau foi então tomado por corsários ingleses, que se tornaram piratas completamente sem lei ao longo do tempo. Os piratas atacaram navios franceses e espanhóis, enquanto as forças francesas e espanholas queimaram Nassau várias vezes. Os piratas se estabeleceram em Nassau e essencialmente estabeleceram sua própria república com seus próprios governadores. Em 1713, a Guerra da Sucessão Espanhola havia terminado, mas muitos corsários britânicos demoravam a receber as notícias, ou relutavam em aceitá-las, e então caíram na pirataria. Isso levou um grande número de corsários desempregados a chegar a New Providence para se juntar à república e aumentar seus números. A república foi dominada por dois piratas famosos que eram rivais amargos - Benjamin Hornigold e Henry Jennings . Hornigold foi mentor de piratas como o famoso Edward Teach, conhecido como "Barba Negra", junto com Sam Bellamy e Stede Bonnet . Jennings foi mentora de Charles Vane, Jack Calham, "Calico", Anne Bonny e Mary Read . Apesar de suas rivalidades, os piratas formaram a ' Gangue Voadora ' e rapidamente se tornaram famosos por suas façanhas. O governador das Bermudas declarou que havia mais de 1000 piratas em Nassau naquela época e que eles superavam em número as meras centenas de habitantes da cidade. Barba Negra foi posteriormente eleito pelos piratas de Nassau como seu magistrado, como comandante de sua república e aplicou a lei e a ordem como quisesse.

O pirata Thomas Barrow declarou “que ele é governador de Providence e fará dele um segundo Madagascar, e espera que mais 5 ou 600 homens das corvetas da Jamaica se juntem ao assentamento de Providence e façam guerra aos franceses e espanhóis, exceto pelos Inglês, eles não pretendem se intrometer com eles, a menos que sejam atacados por eles primeiro. ”  Embora originalmente os piratas tivessem evitado atacar navios britânicos, essa restrição desapareceu com o tempo e, no auge, os piratas podiam comandar uma pequena frota de navios que podiam enfrentar as fragatas da Marinha Real . A quantidade de estragos causados pelos piratas levou a protestos por sua destruição, e finalmente George I nomeou Woodes Rogers como governador das Bahamas para acabar com a pirataria.     Em 1718, Rogers chegou a Nassau com uma frota de sete navios, perdoando todos aqueles que se entregaram e se abstiveram de mais pirataria. Entre os que aceitaram essa oferta estava Benjamin Hornigold e, em uma atitude perspicaz, Rogers contratou Hornigold para caçar e capturar os piratas que se recusavam a se render e aceitar o perdão real . Como ex-corsário, Hornigold estava bem posicionado para entender o que precisava ser feito e perseguiu seus antigos camaradas com zelo. Embora piratas como Charles Vane e Barba Negra tenham escapado da captura, Hornigold levou dez piratas prisioneiros e, na manhã de 12 de dezembro de 1718, nove deles foram executados. Este ato restabeleceu o controle britânico e acabou com a república dos piratas nas Bahamas. Os piratas que fugiram com sucesso continuaram suas atividades piráticas em outras partes do Caribe, no que ficou conhecido como a Era de Ouro da Pirataria .

Código de conduta 
Os piratas administravam seus negócios usando o código pirata, que foi a base de sua alegação de que seu governo de Nova Providência constituía uma espécie de "república". Segundo o código, os piratas dirigiam seus navios democraticamente, compartilhando pilhagem igualmente e selecionando e depondo seus capitães pelo voto popular . Muitos dos piratas eram corsários desempregados desde o final da Guerra da Rainha Ana e ex-marinheiros que se revoltaram contra as condições dos navios mercantes e navais, e africanos com muitos irlandeses podiam ser membros iguais da tripulação - vários mulatos se tornaram piratas capitães. Alguns dos piratas também eram jacobitas, que se tornaram piratas para ajudar a restaurar a recém-deposta linha de Stuart no trono.

Piratas de Nassau

Na cultura popular 
Em Assassin's Creed IV: Black Flag, Edward Kenway ajudou a tomar o controle de Nassau e a estabelecer uma república pirata com outros grandes piratas da Era de Ouro da Pirataria .

A série de TV Black Sails é amplamente baseada na história e nos famosos habitantes piratas históricos de Nassau. As motivações de vários personagens estão enraizadas na idéia de estabelecer uma verdadeira "República dos Piratas" em Nassau.

Ver também 

 Libertatia 
 Irmãos da Costa 
 Distribuição da justiça 
 Velas pretas

Bibliografia 
Woodard, Colin (2007). A República dos Piratas: Sendo a História Verdadeira e Surpreendente dos Piratas do Caribe e o Homem que os Derrubou. Nova York: Harcourt. p. 383. ISBN 978-0-15-603462-3.

Ligações externas 

 Site do livro A República dos Piratas, de Colin Wodward 
 Site do Museu de Piratas e Tesouros de Santo Agostinho 
 Link para o esboço da história de Nassau 
 Artigo sobre as Bahamas e a Era de Ouro da Pirataria 
 Site em Código Pirata

História das Bahamas